Ралли Финляндии 2016 года (официально 66. Neste Rally Finland) — восьмой этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 28 по 31 июля. Это 66-ое Ралли Финляндии в истории и 43-е в рамках чемпионата мира. Победителем стал британец Крис Мик, а ирландец Крейг Брин впервые поднялся на пьедестал почёта и выиграл свой первый спецучасток.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 10,15 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году